Портрет молодой женщины:
 Портрет молодой женщины (картина Боттичелли, 1476—1480)
 Портрет молодой женщины (картина Боттичелли, 1480—1485)